Le Lab peut désigner :
 Le Lab, émission de télévision québécoise ;
 Le Lab, site internet d'actualité politique créé par Europe 1 en 2011, fermé en 2018 ;
 Le Lab, institut culturel créé par Google en 2013.

Voir aussi

Références